Segesta – antica città della Magna Grecia
Segesta – stazione della metropolitana di MilanoSegesta'' – album di Lino Canavacciuolo